Etzberg ist der Name folgender Orte:

 Etzberg (Engelsberg), Ortsteil von Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Etzberg (Ottenbach), Ortsteil von Ottenbach, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg